tinyBuild, Inc. — издатель компьютерных игр, основанная в 2011 году в США. Базируется в Белвью, (США), с офисами разработчиков в Утрехте (Нидерланды), Бойсе (США) и Риге (Латвия). Компания была основана Алексом Ничипорчиком, Люком Буртисом и Томом Брайеном. Добившись успеха с цифровыми играми No Time to Explain и SpeedRunners, последняя из которых была разработана DoubleDutch Games, компания перешла на публикацию видеоигр и помогла сторонним студиям выпускать игры для ПК, мобильных и игровых консолей.

После успеха No Time to Explain компания начала работать с DoubleDutch Games над SpeedRunners. Этот эксперимент по совместной разработке оказался плодотворным, и с марта 2015 года было продано более 600 000 копий SpeedRunners. В результате tinyBuild приняла решение начать публикацию игр от сторонних разработчиков, начиная с Not the Robots в 2013 году. tinyBuild продолжал сотрудничать со сторонними студиями. Компания также работала со студенческими командами, чтобы помочь вывести на рынок их первые игры, а в 2020 году выпустила Not For Broadcast.

tinyBuild приобрела команду разработчиков Hello Neighbor у Dynamic Pixels в июле 2020 года за нераскрытую сумму, чтобы создать новую студию Eerie Guest Studios в Хилверсюме (Нидерланды), а также инвестировать более 15 миллионов долларов США во франшизу Hello Neighbor.

Студии

Разработанные игры

Изданные игры

Примечания 

Издатели компьютерных игр